Станислав Войцеховский:
 Войцеховский, Станислав (1869—1953) — польский политик, президент Польши (1922—1926).
 Войцеховский, Станислав Евгеньевич (род. 1964) — российский шахматист, гроссмейстер (1999).